Skinstad ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Skinstad (* 1976), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jon Skinstad (* 1987), kanadischer Biathlet
 Kai Skinstad (* 1988), kanadischer Biathlet